es un personaje del manga, anime, y OVA Hellsing, creado por Kōta Hirano. Tanto en el anime como en el OVA originales, su voz la puso Fumiko Orikasa. En el anime es la protagonista principal de la historia junto a Alucard, mientras que en el manga es un personaje secundario.

Historia 
Nació en Nueva Zelanda, en 1980, mientras sus padres paseaban por el país, para después volver a Inglaterra, debido a esto posee nacionalidad anglo-neozelandés. Hija de William J. Victoria, un policía de Londres y de la joven Lily-Rose, una profesora de ascendencia francesa y polaca.
Seras Victoria quedó huérfana de padre y madre a temprana edad, luego de que ambos progenitores fueran asesinados por posibles ajustes de cuentas con el padre. Antes de morir, su madre le pidió que se encerrara en el armario de su casa. Donde más tarde esta oye como le disparan a su madre y violan su cadáver. Tras ello, la pequeña huérfana, Seras Victoria, fue a un orfanato, donde tenía conflictos con sus pares.

Su nombre 
También es posible que "Seras" haya sea en realidad "Celes", lo que sería una escritura inglesa correcta, pero "Celes" en japonés se escribiría seresu generalmente. "Celas" es un apellido real (posiblemente español), y coincide con la escritura japonesa, pero es, por alguna razón, menos popular que otros. La otra variante es "Ceres", que está empatado en popularidad con "Seras". Ceres es la versión romana de la diosa griega Deméter (el nombre del barco de Alucard en el capítulo 57 [Wizardry]). Sin embargo, en Anime Expo '05, Kōta Hirano descartó la idea de que cualquiera de las anteriores variaciones sea canónicamente correcta. Cuando un fan le preguntó cuál era la forma correcta, él respondió que le faltaba tiempo cuando se le ocurrió su nombre y, como su inglés es limitado, nunca derivó un equivalente anglificado, dando a entender que los fanes pueden usar la versión romanizada que más les guste.

Poderes 
Aunque usa principalmente armas de fuego, Seras está bien entrenada en el combate cuerpo a cuerpo y puede derribar fácilmente oponentes usando únicamente la fuerza bruta. No queda claro lo bien entrenada que está ni qué técnicas conoce, si bien ella misma dice que recibió entrenamiento de defensa personal cuando se hizo policía. Realiza algunas maniobras y ataques como patadas y golpes de karate, lo que sugiere que conoce algún arte marcial. Específicamente, pudo inmovilizar a Jan Valentine. Seras tiene piernas fuertes y puede correr muy rápido, incluso más rápido que las balas. Pero sin duda, el mejor ejemplo de su fuerza única (antes de beber la sangre de Pip) es en el volumen 2, cuando destruye unas docenas de ghouls en pocos segundos. Sus habilidades se incrementan enormemente durante el volumen 7, cuando acaba con un montón de vampiros en un solo movimiento.

En el anime, no posee más poderes que resistencia, fuerza, sentidos sobrehumanos y una ligera habilidad clarividente. Sin embargo, en el manga demuestra poderes considerables, cuya extensión y alcance son desconocidos. De manera consistente con la cultura popular de los vampiros, sus poderes parecen estar derivados de los de su "progenitor".

Al principio mostraba fuerza sobrehumana (presumiblemente puede levantar al menos 6 toneladas); supervelocidad (puede esquivar balas a corta distancia); una habilidad de tercer ojo parecida a clarividencia que le deja penetrar ilusiones y ver cosas desde lejos, así como también sentir auras, aparentemente; y regeneración (de nivel desconocido, pero relativamente potente). También puede afilar mucho sus dientes, como otros vampiros. Después de beber la sangre de Pip, sus ropas se volvieron de un bordó oscuro, como si estuvieran empapadas en sangre, y su cabello se volvió casi completamente blanco (de acuerdo a una estatua reciente de ella) y, dependiendo de qué portada del manga se siga, sus ojos se tornaron rojos (controversialmente, una portada japonesa la muestra con ojos rojos pero aún rubia y el uniforme amarillo). Finalmente, sus habilidades previas explotaron y aprendió cómo anular la magia con un pensamiento.

Otra habilidad, cuya presencia es análoga al estado cuatridimensional de Anderson, es telequinesis, o más precisamente, telequinesis táctil. A pesar de tener una contextura pequeña y liviana, Seras tiene la mayor fuerza de levantamiento y capacidad de carga de todos los personajes, pero sus miembros no sufren la fatiga normal de tales pesos y tales objetos no se deshacen cuando se levantan. Además, los extremadamente altos retrocesos y las armas que normalmente están fijadas en torretas no le causan problema alguno, a pesar de que músculos poderosos no le servirían de mucho sin un fuerte agarre al suelo. Por otra parte, no bate las alas, sino que planea como una bala.

Presumiblemente, también puede absorber almas (o, por lo menos, recuerdos) llevadas en la sangre de otros, aunque todavía no se sabe si puede invocar a Pip como familiar, como Alucard lo hace (Aunque sospechosamente "parece" que lo invoca en el capítulo 86 mientras que ella está combatiendo con el capitán Hans Günsche). Su poder más dramático, sin embargo, es el uso de sombras sólidas de las que hace un ala de murciélago que emanan del muñón que era su brazo izquierdo, permitiéndole volar a enormes velocidades y usarlo como arma no letal. Su nivel general de poder permanece en el misterio.

Anderson se refiere a ella como un verdadero Nosferatu que todavía se oculta bajo un rostro humano y el Mayor la llama uno de los luchadores en la tragedia final de Walpurgisnacht.

Versión del anime 
La versión del anime cambia numerosos detalles de la historia de Victoria y su importancia. Mientras que Alucard e Integra son los personajes principales del manga, el anime se enfoca más en el punto de vista de Victoria y su lucha para aceptar su nueva vida como vampiresa. Su lado más oscuro y agresivo visto en el manga no está presente en el anime. Sin embargo, es notable que sus ojos se vuelven rojos en cuanto Alucard la convierte en vampiro. También comienza a beber sangre médica después de ver a Alucard alimentarse de Kim, pero no se ve diferencia en apariencia o comportamiento.

Debido a la bástamente diferente continuidad del anime después del episodio 7, la trama de amor con Bernadotte no está presente. En cambio, Victoria debe luchar con la tentación de beber la sangre de Alucard, liberando así sus poderes verdaderos, algo que hace en el último episodio, pero no muestra el grotesco incremento de poder del manga. También, muchos consideran la versión del anime de Victoria un sex symbol, aunque esto es típico del género en el que ella está.

El anime cambia así mismo sus relaciones con otros personajes sustancialmente siendo los más notables Integra y Alucard. En el manga Seras ve a Alucard como un guía en el mundo de los no-muertos en donde ha sido introducida por este, posiblemente como un segundo padre y Alucard parece confirmar este tipo de vínculo cuando en su regreso a Londres (Vol 8) la saluda desordenando su cabello como a una niña pequeña al ver que finalmente se había transformado por completo. En el anime ella llama a Alucard "Maestro" en varias ocasiones. En cambio, en el anime Seras parece tener un interés de tipo más romántico por su maestro aunque nunca se lo dice.
  
En el caso de Integra el cambio es abismal: en el anime Seras siente algo de celos por Integra debido a que llega a entender que su maestro guarda sentimientos por Integra y se siente abandonada a su suerte por así decirlo. Seras no es cercana de ninguna manera a Integra, al contrario del manga en donde es notable un cierto paralelo entre Integra y la madre de Seras (establecida por ella misma cuando recuerda como murió su madre y decide que protegerá a Integra). La primera vez que Seras bebe sangre es cuando Integra le "ordena" lamer una herida que ella se ha hecho en el dedo índice intencionalmente para que el sabor de su sangre haga sentir mejor a Seras que estaba a punto de vomitar.

Su personaje del OVA del 2006 es mucho más aproximado al del manga, tanto en diseño como personalidad.

Personajes de Hellsing
Personajes vampiro
Huérfanos ficticios
Semihumanos en el Género fantástico